Sin vergüenza o Sinvergüenza puede referirse a:

Asociacionismo 
 Sin vergüenza o Sinver, asociación universitaria LGBT española (creada en 1996);

Televisión y cine 
 Sinvergüenza (1940), película argentina dirigida por Leopoldo Torres;
 Sin vergüenza (1985), película estadounidense dirigida por Mel Damski;
 Sin vergüenza (2001), película dirigida por Joaquín Oristrel;
 Sin vergüenza (2007), telenovela producida por R.T.I.;
 Sin vergüenza (1992-1993), programa de TVE presentado por Ángeles Martín;
 Sin vergüenza (2008-2015), programa de televisión de Chilevisión;

 Música 
 Sin vergüenza (2004), cuarto y último álbum de la banda Bacilos'';

Botánica 
 Uno de los nombres comunes de la planta Oenothera rosea.